Ро́кингем (): 
 Рокингем (округ, Нью-Гэмпшир)
 Рокингем (округ, Северная Каролина)
 Рокингем (округ, Виргиния)